Ferdinand Fellner ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand Fellner (Maler) (1799–1859), deutscher Maler
 Ferdinand Fellner der Ältere (1815–1871), österreichischer Architekt
 Ferdinand Fellner der Jüngere (1847–1916), österreichischer Architekt (Büro Fellner & Helmer)
 Ferdinand Fellner III. (genannt Ferry; 1872–1911), österreichischer Architekt 
 Ferdinand von Fellner-Feldegg (1855–1936), österreichischer Architekt und Philosoph